112-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье прошёл 9—11 марта 2018 года в Амстердаме (Нидерланды). В соревнованиях предполагалось участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции принимали участие по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые были отобраны из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, занявшие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занявших эти места только в одном из списков, квалифицировались занимавшие более высокое место в любом из списков.

Результаты

Мужчины

500 м

5000 м

1500 м

10 000 м 

 с падением

Итоговое положение 

DQ - дисквалификация

Женщины

500 м

3000 м

1500 м

5000 м

Итоговое положение 

* — снялась с соревнований

Примечания

Ссылки 
 Communication No.2118 ISU. .
 Результаты на сайте ИСУ

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Март 2018 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью